«Freestyler» — сингл финской группы «Bomfunk MC’s», выпущенный в 1999 году. Он стал одним из самых нашумевших синглов года, который покорил многие европейские чарты.

В тексте самой песни её свежий и ритмичный стиль исполнения противопоставляется мелодичности песен Селин Дион или сингла «Karma Chameleon» поп-группы «Culture Club». Присутствуют и отсылки ненормативного характера, тем не менее видеоклип показывался по «MTV» без цензуры. В частности, фраза «So who the fuck is Alice, is she from Buckingham Palace?» () отсылает к известной песне «Living Next Door to Alice» группы «Smokie», а фраза «You know they can’t handle us like Debbie does Dallas» () — к порнофильму «Дебби покоряет Даллас».

Видеоклип 
Видеоклип к песне снимался в Хельсинки, преимущественно на станции метро Хаканиеми. При этом использовалась псевдо-чёрно-белая плёнка со светофильтром, пропускающим оттенки оранжевого (схематический цвет Хельсинкского метрополитена). Главный персонаж — молодой паренёк с плеером MiniDisc (производства Sony) — это финский музыкант Марло Снеллман, которому на момент съёмок было 15 лет. Кастинг он прошёл благодаря своей матери, предпринимательнице в сфере модельного бизнеса .

По сюжету он встречает в метро странного человека (), который заряжает его плеер неведомой силой, способной управлять временем. Марло развлекается, перематывая время туда-обратно для поездов, прохожих, танцоров, но начинает злоупотреблять данной ему силой. В конце он находит в метро подпольный джем танцоров брейка, но на них перемотка времени не действует. Человек, давший ему силу, приближается к нему с неизвестным намерением, и поскольку заморозить его не удается, главный герой перематывает назад самого себя и вновь оказывается на станции метро до получения силы.

В последующем он также появляется как камео в эпизоде видеоклипа на сингл B-Boys & Flygirls (на временной отметке 2:15), где также устраивает бессмысленное хулиганство с торможением машины.

Ремейк 
В 2019 году, спустя 20 лет после записи оригинальной песни, на сайте YouTube был опубликован видеоклип «Freestyler 2019», набравший за несколько недель больше 6 миллионов просмотров. Данный видеоклип создан как вирусная реклама бельгийского оператора «» и повторяет многие сцены из оригинального видео. В нём снялись участники «Bomfunk MC’s», некоторые другие актёры из оригинального клипа. Примечательно что большая часть комментариев под роликом были русскоязычными, что говорит о большой популярности песни в России.

Главную роль исполнила Милица Байчетич (), которая вместо плеера использовала уже смартфон. Съёмки прошли на станции Вуков Споменик в Белграде, где курсировала электричка БГ ВОЗ.

Позиции в чартах

Влияние 
 Композиция использована в видеоигре .
 Также она использована в фильме  Бэма Марджера.
 Песня «Sidstyler» с таким же припевом и такой же аранжировкой исполняется группой Machinae Supremacy.
 Украинский рэпер Giga1 на одном из рэп-батлов Versus против Энди Картрайта в третьем рауде прочитал панчлайн «Я ставлю раком раком твой корявый флоу», что является игрой слов на «Rock the microphone» из «Freestyler».

Примечания

Ссылки 
 
 

Синглы 1999 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100